Odri steht für:

 Odri (Nordmazedonien), Dorf in Nordmazedonien
 deutscher Name von Odry (Czersk), Dorf in der polnischen Gemeinde Czersk

Siehe auch:
 Odry (Begriffsklärung)